Cordero signifie  agneau en espagnol :

Patronyme 

 Ana Livia Cordero (1931-), médecin et activiste politique portoricain  ;
 Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, (1925-2017), est un cardinal italien ;
 Chad Cordero (1982), joueur américain de baseball ; 
 Eduardo Cordero (1921-1991), joueur chilien de basket-ball ;
 Franchy Cordero (1994), joueur de champ extérieur des Padres de San Diego de la Ligue majeure de baseball.
 Francisco Cordero (1975), joueur dominicain de baseball ;
 Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, (1901-1944), fut un officier italien, commandant du Fronte Militare Clandestino, martyre fusillé aux Fosses Ardeatines ;
 
 José Rafael Cordero -(1990-), activiste venezuelien ;
 Juan Joya Cordero (1934-2007), footballeur péruvien ;
 León Febres-Cordero (1931-2008), homme politique équatorien ;
 
 Manuel Ascencio Segura y Cordero (1805-1871), écrivain et dramaturge péruvien ;
 Miguel Febres Cordero (1854-1910), religieux catholique équatorien ;
 Nick Cordero (1978-2020), acteur canadien ;
 Rodrigo Cordero (1973), footballeur costaricien ;
 Santiago Cordero (né en 1993), joueur de rugby international argentin ;
 Sebastián Cordero (1972), réalisateur équatorien ;
 Tulio Febres Cordero (1860-1938), écrivain et historien vénézuélien ;
 Wilfredo Cordero (1971), ancien joueur portoricain de baseball.

Toponymes

Cordero : chef-lieu de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Táchira ;
 Tulio Febres Cordero : l'une des 23 municipalités de l'État de Mérida.

Recettes 
 Le cordero en chilindrón est notamment cuisiné en Aragon.
Patronyme hispanique